Ву́лиця Кача́лова — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Качалова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Качалова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Качалова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Качалова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Качалова — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Качалова — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Качалова — вулиця в місті Херсон.

Колишні назви:
 Вулиця Качалова — колишня назва вулиці Святителя Василя Великого у місті Кривий Ріг.

Вулиці, названі на честь людей